Ballo ballo/Dammi un bacio – singolo discografico del 1982 di Raffaella Carrà
 Ballo ballo – film del 2020 diretto da Nacho Álvarez